Corfits (eller Corfitz) Ulfeldt er navnet på flere personer:
 Corfitz Ulfeldt (1606-1664) – dansk rigshofmester
 Corfitz Ulfeldt til Kogsbølle (død 1563) – dansk kannik og rigsråd
 Corfitz Ulfeldt til Bavelse (død 1614) – dansk hofjunker
 Corfitz Ulfeldt (søofficer) (død 1644) – dansk søofficer